FC Ploiești se poate referi la 3 cluburi de fotbal românești:

 Tricolor Ploiești (1922-1949) - S-a numit FC Ploiești între 1940-1949.
 FC Petrolul Ploiești (1952-prezent) - S-a numit FC Ploiești între 1992-1993.
 FC Astra Ploiești (1934-prezent) - S-a numit FC Ploiești între 2007-2009.